Serrense – abitanti di Amparo do Serra
Serrense – abitanti di Santa Maria da Serra
Serrense – abitanti di Serra dos Aimorés